Die Virginia Slims of Atlanta 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Atlanta. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 25. April bis 1. Mai 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 ITF-Turnierplan

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Atlanta